The Impersonator – cortometraggio del 1914 diretto da Charles H. France
The Impersonator – film del 1961 diretto da Alfred Shaughnessy